Ліндстрем — прізвище.

 Адольф Хенрік Ліндстрем
 Віллі Ліндстрем —  шведський хокеїст
 Герберт Ліндстрем
 Мерете Ліндстрем
 Міко Ліндстрем
 Туя Ліндстрем
 Фредерік Ліндстрем
 Фредрик Ліндстрем —  шведський біатлоніст

Шведські прізвища